Katuma peut signifier: 

 Katuma, un prénom luba
 Katuma, un quartier d'Hämeenlinna
 Katuma, un lac en Finlande